WSDL ( ) — язык описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML.

Последняя официальная спецификация на момент написания статьи версия 2.0 (WSDL Version 2.0 от 26 июня 2007 года), которая имеет статус рекомендации, и версия 1.1 (WSDL Version 1.1 от 15 марта 2001 года), которая имеет статус заметки (note).

Структура 
Каждый документ WSDL 1.1 можно разбить на следующие логические части:
 определение типов данных (types) — определение вида отправляемых и получаемых сервисом XML-сообщений
 элементы данных (message) — сообщения, используемые web-сервисом
 абстрактные операции (portType) — список операций, которые могут быть выполнены с сообщениями
 связывание сервисов (binding) — способ, которым сообщение будет доставлено

Важно понимать, если присутствует описание типа WSDL, то это SOAP (не путать с REST).

Пример WSDL 
<message name="getTermRequest">
   <part name="term" type="xs:string"/>
</message>

<message name="getTermResponse">
   <part name="value" type="xs:string"/>
</message>

<portType name="glossaryTerms">
  <operation name="getTerm">
      <input message="getTermRequest"/>
      <output message="getTermResponse"/>
  </operation>
</portType>

См. также 
 WADL
 SOAP
 WDDX

Ссылки 
 WSDL: взгляд изнутри: часть I, часть II

XML
Стандарты W3C